Hergiswil, commune suisse du canton de Nidwald
 Hergiswil bei Willisau, commune suisse du canton de Lucerne

Homonymie de toponyme